De wereldkampioenschappen schaatsen afstanden 2008 - 500 meter mannen werd gehouden op vrijdag 7 maart 2008 op de M-Wave in Nagano, Japan.

Statistieken

Uitslag

Loting 1e 500 m

Ritindeling 2e 500 m 

Mannen 00500 m
2008